Goričani je lahko:
 Goričani, Srbija
 Goričani, Črna gora